Bouret steht für:

Orte:
 Bouret-sur-Canche, Gemeinde in der Region Hauts-de-France
 Bouret (Sibirien), Fundort der Venusfigurinen von Bouret

Personen:
 Raúl A. Sichero Bouret (1916–2014), uruguayischer Architekt
 Étienne-Michel Bouret (1709–1777), Hauptzollpächter der Ferme générale
 Henri Gaspard Charles Bouret (1752–1805), Politiker und Abgeordneter von Riez
 Jean Bouret (1914–1979), französischer Autor